Dūgirdān kan syfta på följande platser:

Irak 

 Gird-ī Dūgirdān, kulle, Sulaymaniyya, 
 Gird-ī Dū Girdān, kulle, Sulaymaniyya, 

Robotskapade Irakförgreningar